Aiguillat est le nom vernaculaire donné à de nombreuses espèces de requins renommés pour leur gout, de la famille des Squalidae :
 plusieurs espèces du genre Squalus
Aiguillat à grosse tête - Squalus bucephalus Last, Séret & Pogonoski, 2007
Aiguillat à queue noire - Squalus melanurus (Fourmanoir et Rivaton, 1979)
 Aiguillat commun - Squalus acanthias Linnaeus, 1758
 Aiguillat coq - Squalus blainville (Risso, 1827)
Aiguillat cyrano - Squalus rancureli (Fourmanoir et Rivaton, 1979)
Aiguillat de Cuba - Squalus cubensis (Howell-Rivero, 1936)
Aiguillat du Japon - Squalus japonicus (Ishikawa, 1908)
Aiguillat épinette - Squalus mitsukurii Jordan et Snyder, 1979
Aiguillat nez court - Squalus megalops (Macleay, 1881)
Aiguillat rugueux - Squalus asper (Merrett,1973)
 plusieurs espèces du genre Centroscyllium
Aiguillat à nageoires blanches - Centroscyllium ritteri (Jordan et Fowler, 1903)
Aiguillat élégant - Centroscyllium ornatum (Alcock, 1889)
Aiguillat lisse - Centroscyllium kamoharai (Abe, 1966)
 Aiguillat noir - Centroscyllium fabricii (Reinhardt, 1825)
Aiguillat peigne - Centroscyllium nigrum (Garman, 1899)
Aiguillat râpe - Centroscyllium granulatum (Günther, 1887)

Images

Notes et références 

Requin (nom vernaculaire)
Squaliformes
Nom de poisson ambigu